Urbar (Substantiv) steht für:
 Urbar (Verzeichnis), ein Besitzrechtsverzeichnis

urbar (Adjektiv):
 Land, das bestellt werden kann, siehe Urbarmachung

Urbar ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Urbar (bei Koblenz), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Urbar (Rhein-Hunsrück-Kreis), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

 Urbar (Gemeinde Lend), Ortschaft von Lend, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch: